Podturn (gmina Mokronog-Trebelno)
 Podturn (gmina Rogaška Slatina)